Cross Country steht für:

 Cross Country (Mountainbike), eine Mountainbike-Disziplin
 Cross Country (Motorradsport), eine Offroad-Motorradsport-Disziplin
 die englische Bezeichnung für Skilanglauf
 den Pferdesport 
 der Crosslauf
 die Allradversion des Volvo V70.